IMO er flertydigt.

 IMO er forkortelse for International Maritime Organization. Et FN organ som beskæftiger sig med bl.a. søsikkerhed og havmiljø.
 IMO er forkortelse for "the International Mathematical Olympiad", se den Internationale Matematik-Olympiade.
 IMO er inden for computerverdenen en forkortelse for "In my opinion" ("Efter min mening").
 Imo (delstat) – delstat i Nigeria